

Хехло — село в гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Хехло — село в гміні Рудзінець Ґлівицького повіту Сілезького воєводства